Broadcast puede designar:

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
 La difusión amplia, difusión ancha o broadcast, es la transmisión de datos que serán recibidos por todos los dispositivos en una red. Envía información a todos los dispositivos que se encuentren conectados en la misma red.
 Direct Broadcast Satellite (DBS), es el servicio que distribuye una señal de audio, vídeo o datos sobre una extensa zona predeterminada, haciendo uso de sistemas especialmente concebidos para ello, permitiendo la recepción con terminales de pequeño diámetro.
 El dominio de difusión, más conocido como “dominio broadcast”, un segmento lógico de una red de computadoras.
 En radiocomunicación, la definición general de broadcast.
 El broadcasting, más conocida como Radiodifusión.

Artes 
 La banda británica [[Broadcast (banda)|Broadcast (banda)]].
 Broadcast News (en España: "Al filo de la noticia", y en Hispanoamérica: "Detrás de la noticia"), es una película cómica estadounidense de 1987 dirigida por James L. Brooks.
 Rooftops (A Liberation Broadcast) es una balada de la banda de rock galesa: Lostprophets.
 The Last Broadcast, el segundo álbum de estudio de la banda británica Doves.
 The Panic Broadcast, octavo álbum de la banda de melodic death metal: Soilwork.

Organizaciones 
 Broadcast Film Critics Association (BFCA), en español: Asociación de Críticos de Retransmisiones Cinematográficas, es una organización de críticos de cine de Estados Unidos y Canadá.
 Broadcast Music, Inc. (BMI), es una de las tres organizaciones del derecho de difusión de Estados Unidos, junto con ASCAP y SESAC.
 Broadcasting Board of Governors es la agencia federal, del gobierno de Estados Unidos, encargada de supervisar todas las transmisiones de radio y televisión no militares del gobierno federal, creada en 1994.
 Broadcasting House (en español: Casa de la Radiodifusión), es la sede de la British Broadcasting Corporation (BBCITAA), en Portland Place y Langham Place, Londres.
 Lexington Broadcast Services Company (también conocida como The Lexington Broadcast Services Company y LBS Comunnications), fue una compañía distribuidora de programas de televisión y películas de origen estadounidense; entre 1976 y 1991.

he:שיטות הפצה בתקשורת נתונים#Broadcast